Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2014 — 13-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет проходит с 7 по 13 июля 2014 года на двух аренах города Удине (Италия). В чемпионате принимают участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Команды 

  Турция
  Россия
  Чехии
  Бельгия

  Испания
  Франция
  Латвия
  Греция

  Сербия
  Словакия
  Украина
  Швеция

  Нидерланды
  Польша
  Италия
  Беларусь

Групповой этап

Первый раунд 
1 декабря 2013 года в городе Фрайзинг (Германия) прошла жеребьевка первого раунда. В этом раунде 16 команд разделили на 4 группы по 4 команд в каждой. Три первых команды каждой группы выходят во второй раунд. Последние команды каждой группы будут играть в турнире за 9-16 места.

Группа А 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Второй раунд 
В этом раунде 12 команд разделены на 2 группы по 6 команд в каждой. четыре первых команды каждой группы выходят в четвертьфинал. 2 последние команды каждой группы будут играть за 9-16 места.

Группа Е 

|}

Группа F 

|}

Плей-офф 

Плей-офф Чемпионата Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2014 проходит в период с 11 по 13 июля 2014 года. Все игры проходят в итальянском городе Удине.

Сетка

1/4 финала

против

против

против

против

Полуфиналы

против

против

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет
2014 год в баскетболе